Полиэмбриония — способ размножения организмов, когда идет развитие более одного зародыша из одной зиготы у животных или образование нескольких зародышей в одном семени у растений.

Слово образовано из  — «многочисленный» и  — «зародыш».

Полиэмбриония животных 
У животных различают специфическую (свойственную данному виду) полиэмбрионию и спорадическую, или случайную. Специфическая полиэмбриония встречается у животных различных системаческих групп (мшанок, насекомых, броненосцев и т. д.).

Её биологический смысл заключается в увеличении числа потомков, развивающихся из одной оплодотворенной яйцеклетки.

Спорадическая полиэмбриония вызвана воздействием случайных факторов и встречается у многих видов животных, в том числе у человека. В результате полиэмбрионии развиваются два организма, абсолютно идентичных по генотипам, но имеющих различия в фенотипе (последствия воздействия среды).

Полиэмбриония растений 
Бывает истинной и ложной. Истинная полиэмбриония — все зародыши развиваются в одном зародышевом мешке, ложная — в разных зародышевых мешках соответственно.

См. также 
 Близнецы

Примечания 

Эмбриология
Близнецы